LJP kan syfta på: 

 LJP – ett politiskt parti i Indie, se Lok Jan Shakti Party
 LjP – en svensk lokal morgontidning, se Ljusdals-Posten